Иван Евич (; 23 июля 1975, Белград, Югославия) — югославский и сербский футболист, тренер.

Биография 
В середине и в конце 1990-х годах выступал за югославские ПКБ Падинска-Скела, ОФК из Белграда. С 1999 по 2001 год играл за столичный «Хайдук», далее выступал за «Явор». В феврале 2003 года перебрался в Россию, подписав контракт с клубом «Алания». Дебютировал за Аланию в чемпионате России в домашнем матче 1-го тура, выйдя со стартовых минут и будучи заменённым Александром Степановым. С 2005 по 2009 годы играл за гонконгский «Китчи». Завершил карьеру в белградском клубе «Раднички».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Хайдук» Белград
Игроки ФК «Явор» Иваница
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград